Pulvinites adansoni är en musselart som beskrevs av Jacques Louis Marin DeFrance 1824. Pulvinites adansoni ingår i släktet Pulvinites och familjen Pulvinitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
adansoni